Ypiranga puede referirse a:

Rio 
 Riacho Ipiranga, pequeño río en Sao Paulo, Brasil.

Historia 
 Grito de Ypiranga, hito de la declaración de independencia de Brasil.

Deportes 
 Esporte Clube Ypiranga, club brasileño de fútbol.

Transporte 
 Ypiranga, Buque alemán.
 Ipiranga, Buque brasileño.

Fauna 
 Uropachylus ypiranga, una especie de arácnido  del orden Opiliones de la familia Gonyleptidae.